Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Квета Пешке і Ренне Стаббс з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw

Чемпіонат Туру WTA, парний розряд
Парний розряд